Komi steht für:
 mehrere Bevölkerungsgruppen in Nordosteuropa nordwestlich des Urals, siehe Komi (Volk)
 zwei finno-ugrische Sprachen, siehe Komi (Sprache)
 eine Teilrepublik in der russischen Föderation, siehe Republik Komi
 Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Komi (ASSR der Komi) – früher eine autonome Sowjetrepublik
 ein zugewiesener Punktevorsprung im Brettspiel Go, siehe Go (Spiel)#Komi

Komi ist der Familienname folgender Personen:
 Paavo V. Komi (1939–2018), finnischer Sportwissenschaftler
 Reele Komi (* 1993), estnische Squashspielerin
 Yota Komi (* 2002), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Comi